Сендзишув-Малопольски:

 Сендзишув-Малопольски — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Ропчицко-Сендзишувский повят.
 Сендзишув-Малопольски — железнодорожная станция в городе Сендзишув-Малопольски.
 Сендзишув-Малопольски — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ропчицко-Сендзишувский повят, Подкарпатское воеводство.

См. также 
 Сендзишув (значения)